Henß ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Henß (1858–1932), deutscher Kommunalpolitiker und Abgeordneter 
 August Henß, deutscher Fußballspieler
 Carl Matthäus Henß (1815–1887), deutscher Bürgermeister und Abgeordneter 
 Rita Henß (* 1956), deutsche Journalistin, Reisebuchautorin und Gastronomiekritikerin
 Roland Henß (1952–2015), deutscher Grafikdesigner, Typograf, Autor, Vertreter der Copy Art und Hochschullehrer 
 Walter Henß (1927–2006), deutscher Bibliothekar

Siehe auch:
 Henss